Сеад Исламовић (Нови Пазар, 24. септембра 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за БАТЕ Борисов.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалери Јошанице
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери БАТЕ Борисова
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије